Manuel Gómez Carrillo (Santiago del Estero, 1883 - Buenos Aires, 1968), compositor, folklorista i pedagog argentí
 Manuel Gómez Fernández (Alacant, 1971), periodista i polític valencià
 Manuel Gómez García (Madrid, 1951), dramaturg, assagista, sociòleg i guionista de televisió espanyol
 Manuel Gómez-Moreno (Granada, 1870 - Madrid, 1970), arqueòleg i historiador de l'art espanyol
 Manuel Gómez Pedraza (Santiago de Querétaro, 1789 - Ciutat de Mèxic, 1851), militar i polític mexicà
 Manuel Gómez Pereira (Madrid, 1953), director de cinema i guionista espanyol
 Manuel Gómez Valdivia (Elx, 1872 - Elx, 1928), advocat i polític valencià
 Manuel Gómez de Pablos (Sant Sebastià, 1922 – Madrid, 2012), empresari espanyol